Graveley – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Graveley – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)